Monte Cavallo steht für:

 Monte Cavallo (Marken), eine Gemeinde in den Marken
 Monte Cavallo (Apennin), einen Berg im Apennin in der Emilia
 Monte Cavallo (Apuanische Alpen), einen Berg in den Apuanischen Alpen in der Toskana
 Monte Cavallo (Bergamasker Alpen), einen Berg in den Bergamasker Alpen in der Lombardei
 Monte Cavallo (Belluneser Alpen), einen Berg in den Belluneser Alpen im Friaul
 Monte Cavallo (Fanesgruppe), einen Berg in den Dolomiten in Südtirol
 Monte Cavallo, italienischer Name des Berges Rosskopf (Stubaier Alpen) in Südtirol

Siehe auch:
 Cavallo